Land Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Land Township (Minnesota)
 Land Township (North Dakota)